Тибó Фаврó (, ) — французский горнолыжник, специализирующийся в гигантском слаломе. Призёр этапа кубка мира в параллельном гигантском слаломе.

На Олимпийских играх 2022 года занял пятое место в гигантском слаломе.

Ссылки 
 Тибо Фавро — статистика на сайте FIS

Горнолыжники Франции
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года